Oxyserphus är ett släkte av steklar. Oxyserphus ingår i familjen svartsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svartsteklar
Oxyserphus